Molekulska formula -{C16H19N3O3}- se može odnositi na:

 Praziton
 Febrifugin